Могилёв — русская фамилия. Известные носители: Могилёв, Александр Геннадьевич (род. 1957) — митрополит Александр, епископ Русской православной церкви.
 Могилёв, Анатолий Владимирович (род. 1955) — украинский политик, генерал-полковник милиции.
 Могилёв, Лев Николаевич (1922—1985) — доктор биологических наук, русский советский писатель-фантаст.
 Могилёв, Николай Анатольевич (1947—?) — советский футболист, вратарь.